Tricky kan verwijzen naar:
 Tricky, Engelse producer en triphopmuzikant
 Tricky Sam Nanton, Amerikaanse jazztrombonist
 Tricky Lofton, Amerikaanse trombonist
 Two Tricky, IJslandse popband
 SSX Tricky, de tweede game in de SSX-serie
 Tricky, een vrouwelijk personage in de mobiele game Subway Surfers
 Tricky, een personage in de Star Fox-serie videogames
 Tricky the Clown, een personage dat vaak wordt geassocieerd met de Madness Combat-animatieserie, evenals de antagonist van een populaire Friday Night Funkin'-mod